Le Meilleur (), roman de Bernard Malamud publié en 1952 ;
Le Meilleur (), film américain de Barry Levinson sorti en 1984, adapté du précédent ;
Le Meilleur, journal français ;
Le Meilleur (album).